Эрингсхаузен () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Гиссен. Входит в состав района Лан-Дилль. Население составляет 9.368 человек (на 2009 года). Занимает площадь 45,43 км². Официальный код — 06 5 32 008.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена